

Personnalités 
 Bill Morrison (1965-), réalisateur américain.
 Bill Morrison (1928-2013), homme politique australien.
 Bill Morrison (1959-), auteur de bandes dessinées, cofondateur de Bongo Comics.
 Billy Morrison, guitariste et chanteur anglais (The Cult, Camp Freddy,…).
 William Shepherd Morrison (1893-1961),  Dunrossil, gouverneur général d'Australie.